Selerowce (Apiales Lindl.) – rząd roślin nasiennych, stanowiący jedną z linii rozwojowych kladu astrowych (asterids) odpowiadającego w ujęciu Ruggiero i in. nadrzędowi astropodobnych Asteranae. Należy tutaj 7 rodzin o dobrze poznanych i dowiedzionych relacjach filogenetycznych (pewnym wyjątkiem jest bazalna rodzina Pennantiaceae w niektórych analizach wykazująca bliskie związki z astrowcami Asterales). W obrębie rodzin wyróżnia się w sumie 493 rodzajów i blisko 5,5 tys. gatunków tj. około 2,4% gatunków wszystkich dwuliściennych właściwych (eudicots). Wiek grupy koronnej selerowców obliczany jest przez różnych autorów na ok. 80-117 milionów lat.

Morfologia 

 Liście  Skrętoległe, o blaszkach często podzielonych lub ząbkowanych, z nerwacją pierzastą.
 Kwiaty  Drobne (do 1,5 cm średnicy), zazwyczaj pięciokrotne, promieniste, zebrane w szczytowe, rozgałęzione kwiatostany, często baldachy. Kielich zredukowany, płatki korony wolne. Pręciki wolne. Słupek na ogół dolny (zbudowany z dwóch owocolistków).
 Owoce  Zazwyczaj rozłupnia, poza tym jednonasienny pestkowiec lub jagoda.

Systematyka 
Należące tu rodziny stanowią takson monofiletyczny, przy czym wątpliwości nie ma co do wszystkich z wyjątkiem bazalnej rodziny Pennantiaceae. Z niektórych analiz molekularnych plastydowego DNA wynika, że może być ona spokrewniona z astrowcami Asterales. W relacjach filogenetycznych rodziny nie zachodzą istotne zmiany w kolejnych wersjach systemów APG.

 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Wraz z m.in. rzędami ostrokrzewowców Aquifoliales, astrowców Asterales i szczeciowców Dipsacales tworzy grupę euasterids II w obrębie kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział rzędu na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Pozycja i podział w systemie Reveala (1998)
Rząd nie wyróżniony. Zaliczane tu obecnie rodziny umieszczone były w rzędach: araliowców (Araliales), dereniowców Cornales, Pittosporales i Torricelliales.

 Pozycja i podział w systemie Cronquista (1981)
Gromada okrytonasienne Magnoliophyta Cronquist, klasa dwuliścienne Magnoliopsida, podklasa Rosidae, rząd selerowce Apiales z dwiema rodzinami: selerowate Apiaceae i araliowate Araliaceae.

Przypisy 

Selerowce